Юшковское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Вяземского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Юшково. 

Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 25 мая 2017 года с включением всех входивших в него населённых пунктов в Кайдаковское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 121,77 км²
 Расположение: южная часть Вяземского района
 Граничит:
 на севере — с Кайдаковским сельским поселением
 на юго-востоке — с Угранским районом
 на юго-западе — с Заводским сельским поселением
 на северо-западе — с Поляновским сельским поселением
 По территории поселения проходит железная дорога Вязьма — Фаянсовая, имеются станции: о.п. 22-й км.
 Крупные реки: Волоста.

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины, производство пищевых добавок.

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входили следующие населённые пункты:
 Юшково, деревня
 Андрианы, деревня
 Давыдково, деревня
 Кузнецово, деревня
 Мельзино, деревня
 Минино, деревня
 Октябрьский, деревня
 Панфилово, деревня
 Селиваново, деревня
 Соколово, деревня
 Тишино, деревня
 Харьково, деревня

Общая численность населения — 442 человека.

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Вяземского района Смоленской области
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году